ДруGOY — семнадцатый студийный альбом российского поп-певца Филиппа Киркорова, выпущенный 8 октября 2011 года. Записан на студии «Lopatin Sound Lab».

Это первый тройной альбом Киркорова, в него вошли новые песни, на восемь из них были сняты клипы. Песня «Милая-2» является продолжением песни 1994 года «Милая». В альбом вошла всего одна песня 2006 года — «Без тебя».

Список композиций

CD1 — Modern

CD2 — Etno

CD3 — Retro

DVD — Клипы

Тиражи 
Весной 2010 года вышло специальное издание альбома для журнала «OK».

Список композиций

Критика 

В целом альбом «ДруGOY» получил положительные отзывы. Номинировался как «лучший альбом года», а также был удостоен премии «Муз-Тв». Музыкальный журналист Отар Кушанашвили в своей статье «TopPop» (опубликована 2 ноября 2011 года) считает, что Киркоров, благодаря своим выступлениям, «думает и блефует, и таким образом играет в покер».

Создатели альбома 
 Музыкальный и вокальный продюсер: А.Лопатин
 Аранжировка: А.Лопатин, Roxystar recordings, DTC Productions, Warner Music Sweden, Студия И.Матвиенко, S.Hantel, PV Production
 Сведение: Алексей Дядичев, Александр Чудопалов, Андрей Рембо, А.Лопатин
 Программирование и саунд-дизайн: Сергей Разумов, Роман Артюхов, Алексей Батыченко, Александр Зилков, Игорь Постоев, А.Лопатин, Олег Шаумаров, Олег Оленев, Дмитрий Степин
 Мастеринг альбома: Chris Genringer на студии «Sterling sound» (USA) специально для «Lopatin sound lab»

Музыканты 
 Гитары: Сергей Разумов, Сергей Шай
 Партия струнных: Евгений Субботин
 Бэк-вокал: А.Лопатин, Наталья Сигаева
 Оперный бэк-вокал: Елена Ольховская
 Аккордеон: А.Лопатин
 Духовая секция: «Студио-транзит», под руководством А.Батыченко: Алексей Батыченко, Константин Горшков, Александр Мичурин
 Продакшн-координатор: Олег Воляндо, Центральный военный оркестр министерства обороны Российской Федерации, дирижёр — Андрей Колотушкин

Кавер-версии

Награды 
2008 год:
 фестиваль «Песня года» — песня «Галки».

2009 год:
 премия «Золотой граммофон» и фестиваль «Песня года» — песня «Просто подари».

2010 год:
 премия «Золотой граммофон» — песни «Струны», «Голос».

2011 год:
 премия «Золотой граммофон» — песня «Снег».
 фестиваль «Песня года» — песни «Мы так нелепо разошлись», «В саду Эдемовом», «Голос», «Дискобой», «Дископартизаны».
 премия «Муз-Тв» за лучшее концертное шоу «ДруGOY» и лучшее видео (песня «Снег»). Данный альбом номинировался как лучший «альбом года».

2012 год:
 премия «Золотой граммофон» — песня «Я отпускаю тебя».

Концерты 
Песни из этого альбома стали основой для шоу Киркорова «ДруGOY», премьера которого состоялась 7—8 ноября 2011 года в ГКД. Режиссёр-постановщик — Олег Боднарчук, хореограф — Максим Пасюк, художник-сценограф — Борис Краснов.

Примечания

Ссылки 
 Критика альбома от О.Кушанашвили 
 О.Кушанашвили о песнях «Я просто счастлив» и «Я отпускаю тебя» с альбома
 Сайт фестиваля Песня года

Альбомы Филиппа Киркорова
Альбомы 2011 года
2011 год в музыке
Поп-фолк-альбомы
Альбомы, спродюсированные Филиппом Киркоровым